Miejscowości w USA:
 Panola – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 Panola – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Sumter
Gminy w USA:
 Panola (ang. Panola Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Panola (ang. Panola County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Panola (ang. Panola County) – w stanie Teksas